Mill Creek (engl. für „Mühlbach“) ist der Name folgender Gewässer (hauptsächlich kleinere Flüsse)

in Australien:
 Mill Creek (Karuah River), in New South Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Mill Creek (Allegheny River), in Pennsylvania
 Mill Creek (Bens Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (Buttahatchee River), in Alabama
 Mill Creek (Calfpasture River), in Virginia
 Mill Creek (Chehalis River), in Washington
 Mill Creek (Clarion River), in Pennsylvania
 Mill Creek (Codorus Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (Conestoga River), in Pennsylvania
 Mill Creek (Cumberland River), in Davidson County (Tennessee)
 Mill Creek (Cuyahoga River), bei Cleveland (Ohio)
 Mill Creek (Eel River, Indiana), in Indiana 
 Mill Creek (Eriesee), in Pennsylvania
 Mill Creek (Garner Creek), in Arkansas
 Mill Creek (Gore Creek), im Eagle County (Colorado)
 Mill Creek (Hudson River), auch Tierken Kil, in New York
 Mill Creek (Jordan River), in Utah
 Mill Creek (Kaweah River), in Tulare County (Kalifornien)
 Mill Creek (Little Corney Bayou), in Arkansas und Louisiana
 Mill Creek (Loyalhanna Creek), in Pennsylvania 
 Mill Creek (Loyalsock Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (Maury River), in Virginia 
 Mill Creek (Mill Cove) (auch Pine River), in Rhode Island
 Mill Creek (Mineral Creek), in Arizona 
 Mill Creek (Mississippi River, Iowa), in Iowa
 Mill Creek (Mono Lake), in Kalifornien
 Mill Creek (Norris Lake), in Tennessee   
 Mill Creek (North Fork South Branch Potomac River), in West Virginia
 Mill Creek (Ohio River, Beaver County), in Pennsylvania
 Mill Creek (Ohio River, Cincinnati), bei Cincinnati (Ohio)
 Mill Creek (Ohio River, West Virginia), in West Virginia
 Mill Creek (Opequon Creek), in West Virginia
 Mill Creek (Patterson Creek), in West Virginia
 Mill Creek (Richardson Bay), in Marin County (Kalifornien)
 Mill Creek (Santa Ana River), in San Bernardino County (Kalifornien)
 Mill Creek (Schuylkill River, Montgomery County), in Pennsylvania
 Mill Creek (Schuylkill River, Philadelphia), in Pennsylvania
 Mill Creek (Schuylkill River, Schuylkill County), in Pennsylvania
 Mill Creek (Sonoma Creek), in Kalifornien 
 Mill Creek (South Branch Potomac River), in West Virginia
 Mill Creek (Stuart Creek), in Alaska
 Mill Creek (Susquehanna River), in Pennsylvania
 Mill Creek (Swatara Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (Sacramento River), in Tehama County (Kalifornien)
 Mill Creek (Tioga River), in Pennsylvania
 Mill Creek (Tulpehocken Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (White Clay Creek), in Delaware
 Mill Creek (Whitelock Creek), in Pennsylvania
 Mill Creek (White River), im Owen County (Indiana) 
 Mill Creek (Willamette River), in Oregon
 Mill Creek (Wolf Creek), in Virginia

in Kanada:
 Mill Creek (Castle River), in Alberta
 Mill Creek (North Saskatchewan River), im Stadtgebiet von Edmonton (Alberta)

Mill Creek bezeichnet außerdem folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mill Creek (Arkansas)
 Mill Creek (Delaware)
 Mill Creek (Georgia)
 Mill Creek (Illinois)
 Mill Creek (Kalifornien)
 Mill Creek (Mississippi)
 Mill Creek (North Carolina)
 Mill Creek (Oklahoma)
 Mill Creek (Pennsylvania)
 Mill Creek (Tennessee)
 Mill Creek (Texas)
 Mill Creek (Albemarle County, Virginia)
 Mill Creek (Gloucester County, Virginia)
 Mill Creek (Washington)
 Mill Creek (West Virginia)

Siehe auch:
 Mill Creek Township